Markéta Burgundská (říjen 1374 – 8. březen 1441) byla jako manželka vévody Viléma II. bavorskou vévodkyní.

Životopis 
Byla třetím dítětem a první dcerou z devíti potomků Filipa II. Burgundského a Markéty III. Flanderské. Její otec využíval sňatků svých dětí k dosažení prozíravých cílů. V souladu s touto strategií se uskutečnil dvojitý sňatek mezi Markétou a Vilémem Bavorským, a jejím bratrem Janem a Vilémovou sestrou Markétou. Tyto sňatky se uskutečnily dne 12. dubna roku 1385 v Cambrai a později ovlivní jednotu Henegavska a Holandska s Burgundskem a Flandry, což provede Markétin synovec Filip III. Dobrý.

Markéta měla během vlády svého manžela velký politický vliv: Vilém vládl také Holandsku a Henegavsku, ale přednost dával Holandsku, takže obvykle sídlil právě tam. Markéta proto spravovala v jeho jménu Henegavsko.

Po 16 letech manželství dne 15. července roku 1401 konečně porodila dceru Jacqueline. Markétin politický vliv v roce 1410 ještě vzrostl a bylo jí uděleno několik měst a hradů jako její osobní léna.

Vilém zemřel v roce 1417 na pokousání psem. Ačkoli se s Markétou snažili, aby jejich dcera vše zdědila, vypukla po jeho smrti válka o dědictví. Jacqueline by nakonec měla zdědit Henegavsko, Holandsko a Zeeland, ale ne Bavorsko. Za vlády své dcery se Markéta zapojila do několika politických jednání. Dávala přednost hradu Le Quesnoy, ve kterém žila a který byl jejím osobním majetkem.

Zemřela 8. března roku 1441 na hradě Le Quesnoy a přežila svojí bezdětnou dceru.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Holandské hraběnky
Henegavské hraběnky
Narození 16. října
Narození v roce 1374
Úmrtí 8. března
Úmrtí v roce 1441
Ženy